Ландссимадейльд 1999 () — 88-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 18 мая 1999 года и закончился 18 сентября 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1999
Исландия
Спорт в Исландии в 1999 году